È stata la prima edizione del torneo.

In finale Sofia Kenin ha sconfitto Anna-Lena Friedsam col punteggio di 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Sofia Kenin (campionessa)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Alizé Cornet (secondo turno)

  Alison Van Uytvanck (semifinale)
  Jil Teichmann (secondo turno, ritirata)
  Daria Kasatkina (semifinale)
  Viktória Kužmová (quarti di finale)

Wildcard 

  Clara Burel (primo turno)
  Daria Kasatkina (semifinale)

  Chloé Paquet (primo turno)

Qualificate 

  Irina Bara (secondo turno)
  Jaqueline Cristian (secondo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)

  Anastasiya Komardina (primo turno)
  Marta Kostyuk (primo turno)
  Antonia Lottner (primo turno)

Lucky loser 

  Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2020